Sonnenschmidt ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Hermann Sonnenschmidt (1801–1881), deutscher Dichterjurist
 Georg Christian Sonnenschmidt (1766–1838), deutscher Jurist 
 Rosina Sonnenschmidt (* 1947), deutsche Musikethnologin und Autorin